Mr. Shadow (José Anguiano) es un artista de rap chicano. También conocido como Sombra, Mr. Shadow fue criado en las calles de California, concretamente en la ciudad de San Diego. Este rapero se hizo conocido en la industria del rap chicano con su disco "Till I die" (1998). Nació en la ciudad de México. Empezó a escribir sus canciones a los 12 años. Shadow es un miembro de una banda local de gánsteres que está en Amici Park (Little Italy). Él fue introducido en la banda por su compañero rapero Knightowl. Shadow ha presentado álbumes en español y en inglés. Entre sus éxitos más importantes están Apocalypse, El matador y Till I die...

Discografía 

 Till I Die (10/27/98)
 Born Without a Konscience (8/24/99)
 Can't Hide From Shadow (2/1/00)
 Expekt the Unexpekted (8/1/00)
 The Best of Mr. Shadow (3/6/01)
 Mr. Shadow Presents The Mayhem Clique (6/26/01)
 Thirteen (7/24/01)
 Pit Bossing (8/21/01)
 A Name You Kan’t Touch (8/20/02)
 Best of Mr. Shadow 2002 (6/18/02)
 Mr. Shadow Presents: The Mayhem Clique Volume 2 (10/22/02)
 Mr Shadow Presents: Gang Files (3/25/03)
 Low Profile Presents: The Mistahs (With Mr. Lil One) (4/01/03)
 Southsider for Life (8/5/03)
 Mr. Shadow Presents: Street Thugz (3/9/04)
 Salute Me (10/26/04)
 Cuida Tus Pasos (2/15/05)
 The Best of Mr. Shadow Volume 2 (3/29/05)
Mr. Knightowl Presents: La Batalla - Mr. Shadow Vs. Dyablo (With Dyablo) (2/21/05)
La Batalla 2 Dyablo Vs. Mr. Shadow (With Dyablo) (4/26/05)
 One Mind Any Weapon (6/28/05)
 Drama (9/6/05)
 17 Shots (10/4/05)
 Soy Mexicano (10/4/05)
 Mr. Shadow Presents: Ain't Nothin' Changed (10/25/05)
 Mr. Shadow Presents: Thug Connection (1/17/06)
 La Batalla 3 Dyablo Vs. Mr. Shadow (With Dyablo) (3/21/06)
 Mr. Shadow Presents: Dirty Money (5/30/06)
 Mr. Shadow's Mayhem Clique (6/20/06)
 The Streets Are Kalling (8/8/06)
 Mr. Shadow Presents: Gang Files (8/22/06)
 Grinding & Hustling (8/29/06)
 Mr. Shadow Presents: Thug Connection (The Re-Up) (10/03/06)
 The Mistahs: Neighborhood Tales (With Mr. Lil One) (10/31/06)
 Mr. Shadow Presents: Respect (2/20/07)
 Gang Stories - Volume 1 (2/29/07)
 A Medio Camino (9/4/07)
 Gangsters And Strippers (3/4/08)
 Mayhem Clique (7/22/08)
 Rey Del West (12/5/08)
 Todo De Mi (05/17/10)
Féria, Poder Y Respeto (8/23/11)
All Bout Me (3/12/13)
Mr. Shadow Presents: The Product (8/26/14)
Street Bangerz (With Raskal)(2/3/15)
Street Bangerz 2 (With Raskal) (5/5/16)
Hasta La Muerte (7/22/16)

Enlaces externos 
 Imagen de Mr. Shadow
 Mr. Shadow's Official Myspace
 Mr. Shadows FaceBook Fan Page

Raperos de Estados Unidos

en:Mr. Shadow